Высшая лига — вторая по значимости лига в структуре казахстанского женского баскетбола.

Регламент 
1 этап. Регулярный Чемпионат.
Команды играют 4 круга в 4 тура. На каждом туре команды играют вкруг по одной игре между собой.

2 этап. Финал.
По окончании Регулярного Чемпионата команды занявшие места с первого по четвертое согласно набранным очкам по итогам четырех туров, образуют полуфинальные пары. первая пара 1-4 и вторая пара 2-3. Команды играют серию из двух игр. Команды, показавшие лучшие результаты в сериях, выходят в финал за первое место. В случае если после двух игр в полуфинальной паре команды имеют одинаковую разницу забитых и пропущенных мячей, то по окончании основного времени во второй игре, команды играют овертайм. Победитель первого и единственного овертайма является победителем серии.
Игры финала за первое и третье места проводятся по той же системе.

Команда, занявшая первое место в турнире Высшая лига, получает звание «Победитель XXV-го Чемпионата Республики Казахстан среди женских команд «Высшая лига».  Также команда принимает участие в играх Финала Национальной лиги.

Участники 
В сезоне 2017/2018 гг. участвуют следующие команды:

 Иртыш-2
 Казыгурт-МарС (Шымкент)
 Каспий (Актау)
 Тигры Астаны-2 (Астана)
 Тигры Астаны-юн (Астана)

Чемпионы

Чемпионы по клубам

Ссылки 
 Kazakhstan National Basketball Federation  

Баскетбол в Казахстане
Женские баскетбольные соревнования